Костари — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Костари — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Россия 
 Костари — деревня в Чернушинском районе Пермского края.